Second Empire (Zweites Reich) steht für:

 Second Empire (Stilrichtung), eine Stilrichtung der bildenden Kunst, einschließlich der Architektur, sowie der Möbelkunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Das französische Kaiserreich von 1852 bis 1870, siehe Zweites Kaiserreich